Арзама́сский уе́зд — административно-территориальная единица в составе Русского государства, позднее — Нижегородской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1564—1929 годах. Уездный город — Арзамас.

История 

Арзамасский уезд известен с допетровских времён как часть Русского царства. Образован, вероятно, в одно время с получением Арзамасом статуса русского форпоста вскоре после основания в Арзамасе русской крепости. При этом Арзамас как поселение или городище существовал на своём месте задолго до основания в нём русской крепости в 1552 году. Но наличие среди участников Ливонской войны в 1563 г. цненской (232 чел.), муромской (551 чел.), нижегородской (293 чел.) и темниковской (216 чел.) мордвы означает, что Арзамасского уезда в этот момент ещё не существовало, и в силу численного преобладания муромской мордвы арзамасская мордва отнесена к Муромскому уезду.

Крещение мордовского народа как полноценный процесс началось в конце XVI — начале XVII вв. Основанный в 1556 г. Спасский мужской монастырь Арзамаса, являясь оплотом православия в крае, осуществлял и миссионерскую деятельность. Данный процесс не вызывал значительного сопротивления со стороны язычников. В 1628 г. в уезде насчитывалось 98 приходских церквей, включая город Арзамас. Факт  влияния  православного  духовенства на крещёную мордву подтверждает отчёт воеводы Ю. А. Долгорукова от 16 октября 1670 г., где его посланники в Курмышский уезд были едва не казнены местными жителями, но их от этого отговорили попы. Наряду с православием, во многих мордовских деревнях в XVII веке было распространено язычество. Мордовское язычество в XVII веке, несмотря на пристальное внимание к нему властей и явное непоощрение, было еще широко распространено не только в Арзамасском уезде, но и в соседних Алатырском, Нижегородском и Темниковском.

Последующее  интенсивное  заселение  русскими  земель  Арзамасского уезда вело к распространению юридических, общественных, торговых и бытовых контактов мордвы и русских. В 1628 г. в 14 из 59 мордовских деревень уезда (24 %) проживали русские бортники. При этом принятие православия приравнивалось к утере этнической идентичности и ассимиляции.

Фактически к середине XVII века мордовские крестьяне Арзамасского уезда оказались разделёнными по религиозному признаку на православных и язычников. Считая мордовских крестьян-язычников неблагонадежными, правительство стало использовать против них экономические рычаги давления, заставляя платить крупный ясак.

Петровские преобразования и период Империи 
Первая перепись населения и первая ревизия показывает произошедшие необратимые перемены в деле христианизации и фиксирует не только массовое появление новокрещёных дворов в мордовских деревнях, но и становление сёл, то есть строительство собственных храмов. Прежде всего, массово новокрещёны упоминаются именно на западе Арзамасского уезда (радиус в 25—30 км с центром в Ардатово), то есть в тех деревнях, где в течение XVII века увеличивалось число русских бортников. К 1719 г. эта территория в массе своей уже являлась христианской. Общее число христианизированных деревень составило 30 (половину всех ясачных мордовских и бортничьих деревень Арзамасского уезда того времени). Девять из них к первой ревизии стали сёлами, в том числе шесть в Подлесном стане (Ардатово, Атемасово, Волчиха, Котовка, Кудлей, Кужендеи, Овтодеева, Сыресева, Старое Череватово). На оставшейся части уезда лишь в единичных деревнях наблюдается увеличение русских бортников, а также отдельные дворы принявшей православие мордвы.

В 1708 году уезд отнесён к Казанской губернии. В 1713 году Арзамас отошёл к Нижегородской губернии. В 1719 году при разделении губерний на провинции была образована Арзамасская провинция в составе Нижегородской губернии.

В 1721 году провозглашена Российская империя. В 1779 году уезд был отнесён к Нижегородскому наместничеству, которое в 1796 году преобразовано в Нижегородскую губернию.

В 1740—1741 гг. проходила активная и обширная христианизация населения священником московского Архангельского собора Антипом Мартемьяновым, продолженная после его избиения и отъезда в Москву священниками Лукой Ивановым и Дмитрием Фёдоровым. Однако в 1741 г. массового крещения мордвы ещё не состоялось, и только к лету 1743 г. достоверно известно, что жители 18 мордовских деревень из 31 приняли православие. Но это составляло уже более 50 % деревень, а вторая ревизия (1745 г.) показывает пять сёл, жители которых недавно приняли православие: Великий Враг, Итманово, Большой Макателём, Пичингуши Новые, Пичингуши Старые, Ревезень. По воспоминаниям старожилов в середине XIX в., массовые крещения в этих сёлах происходили в присутствии воинских отрядов. Но православие, пусть и принятое в большинстве своем формально, в силу необходимости, во второй половине XVIII — начале XIX вв. всё же постепенно проникало в быт, становилось частью уклада. Сравнительно с восстанием 1743—1745 гг., произошедшим в Терюшевской волости Нижегородского уезда, массовое крещение в Арзамасском уезде прошло мирно, хотя здесь и имели место определённые эксцессы.

В 1779 г. произошла административная реформа, в ходе которой территория уезда уменьшилась; в частности, часть земель была передана в новообразованный Сергачский уезд.

Период советской власти 
14 января 1929 года Нижегородская губерния и все её уезды были упразднены, большая часть Арзамасского уезда вошла в состав Арзамасского района Нижегородской области.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 138 785 чел. В том числе русские — 92,9 %; мордва — 6,9 %. В уездном городе Арзамасе — 10 592 чел.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 351 667 человек, из них городское — 22 427 человек.

Административное деление

Русское царство (1554—1721) 
Исстари Арзамасский уезд имел двухуровневое деление — в составе уезда было 2 внешних стана, которые состояли из 6 внутренних станов. Мордовские деревни описывались по внешним станам, а поместные и вотчинные — по внутренним.
 Утишный стан (безлесная местность, ограниченная Сатисским и Шатковским лесами на юге, Муромским лесом на западе, Собакинским лесом на востоке и лесами по реке Серёже на севере):
 Тёшский стан (к северу от Арзамаса до Серёжи и к западу по долине Тёши до окрестностей Кулебак, на севере граничил с Нижегородским уездом, на западе — с Муромским, на востоке — с Курмышским);
 Ичаловский стан (в районе села Ичалово по течению Тёши выше Арзамаса, на юге граничил с глухими лесами Темниковского уезда);
 Иржинский (Ирженский) стан (бассейн реки Иржи и южнее вплоть до рек Пузы и Сатиса, на юге граничил с глухими лесами Темниковского уезда);
 Подлесный стан (в районе Ардатово и к западу и югу от него до окрестностей Дивеево, на западе и юге граничил с глухими лесами Темниковского уезда).
 Залесный стан (в районе Лукояново и на восток до Межпьянья, на юг до Резоватово; на севере граничил с Нижегородским и Курмышским уездами, на востоке — с Алатырским, на юге — с глухими лесами Темниковского уезда):
 Собакинский стан (за Собакинскими воротами);
 Шатковский стан (за Шатковскими воротами).

Российская империя (1721—1917) 
Территория старого Арзамасского уезда в 1779 году была разделена между новыми Арзамасским, Ардатовским, Лукояновским, Починковским, Сергачским, Перевозским и Княгининским уездами Нижегородской губернии и Ардатовским уездом Симбирской губернии.

В 1890 году в состав уезда входило 24 волости:

В 1913 году в уезде была 21 волость: упразднены Казаковская, Медынцевская, Шатковская волости, вместо Яблонской образована Гарская волость (с. Гари).

РСФСР (1917—1929) 
В 1926 году в уезде было 10 волостей:

 Ардатовская — г. Ардатов,
 Арзамасская — г. Арзамас,
 Вадская — с. Вад,
 Глуховская — с. Глухово,
 Дивеевская — с. Дивеево,
 Личадеевская — с. Личадеево,
 Пановская — с. Паново,
 Пьянско-Перевозская — с. Перевоз,
 Смирновская — с. Смирново,
 Чернухинская — с. Чернуха.

Кустарные промыслы в фотографиях конца XIX века 

Взяты из издания: Нижегородская губерния по исследованиям губернского земства. Выпуск II: М. А. Плотников. Кустарные промыслы Нижегородской губернии. — СПб., 1896.

Примечания

Ссылки 
 
 Арзамасский уезд на карте Нижегородской губернии 1862г. съемки А.И. Менде (одноверстная 1:42 000) на сайте Российского государственного архива древних актов (РГАДА).
 Старые карты Арзамасского уезда

Уезды Нижегородской губернии
История Арзамаса
Появились в 1564 году
Административные единицы, упразднённые в 1929 году
1564 год в России